

Patronyme 

 Pierre des Essarts (?-1349), conseiller financier financier de Philippe V, Charles IV et Philippe VI ;
 Pierre des Essarts ou Desessarts  (?-1413), arrière-petit-fils de Pierre, surintendant des finances sous Charles VI ;
 Nicolas Herberay des Essarts (?-1552), traducteur français ;
 Nicolas-Toussaint des Essarts ou Desessarts (1744-1810), bibliographe français ;
 Charles François Dorlodot des Essarts (1786-1854), général français ;
 Alfred Des Essarts (1811-1893), écrivain français, conservateur de la bibliothèque Sainte-Geneviève ;

 Emmanuel des Essarts (1839-1909), fils d'Alfred, poète et universitaire français.

Pseudonyme 

 Des Essarts (1737-1793), comédien français, sociétaire de la Comédie-Française.